«На Святого Миколая творча іскорка палає» — Всеукраїнський конкурс-фестиваль дитячої творчості  культурно-просвітницького спрямування.

Всеукраїнський конкурс-фестиваль дитячої творчості «На Святого Миколая творча іскорка палає» відбувся в жовтні 2009 року.  Організатори заходу — Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Національна бібліотека України для дітей та Благодійний фонд «Обдаровані діти — майбутнє України» (засновник Влада Прокаєва).

Організація та суть конкурсу 
Всеукраїнський конкурс-фестиваль дитячої творчості «На Святого Миколая творча іскорка палає!» — відкрите творче змагання для всіх талановитих дітей України 3-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Інформацію про конкурс діти отримують через мережу дитячих бібліотек України, шкіл, на сайтах організаторів, партнерів, а також  ЗМІ. 
Конкурс проводиться з метою виявлення талановитих дітей із подальшим сприянням для розвитку їх талантів. Таким чином організатори конкурсу планують заохочувати дітей до сучасного українського мистецтва. Конкурс проводиться  у грудні напередодні релігійного свята дня Святого Миколая. Темою конкурсу є свято Святого Миколая, зима, зимові свята. Конкурс проводиться у 5 номінаціях. Роботи можуть бути колективними та індивідуальними. Організаційним центром є Національна бібліотека України для дітей, сюди ж надсилаються роботи із зворотною адресою.  Роботи оцінюються за 12-бальною системою. З найкращих робіт дітей влаштовується виставка. Організатори конкурсу готують сценарій, за яким будуть проводитись підсумки, залучають спонсорів для придбання подарунків  та оплати проїзду.

Номінації конкурсу 
Конкурс проходив з 20 жовтня до 5 грудня 2009 року в 5-ти номінаціях: 
 «Найкращий малюнок»
 «Найкраща вишивка»
 «Найкраща поробка з природного матеріалу»
 «Найкращий лист Святому Миколаю»
 «Найкращий вірш».
Учасниками стали учні 3-7 класів. За час конкурсу на адресу Національної бібліотеки України для дітей надійшло близько 10000 творчих робіт з усіх областей України. Найактивнішими виявилися юні таланти з Івано-Франківської, Луганської, Вінницької, Сумської, Полтавської та Харківської областей.

Журі конкурсу 
6 грудня 2009 року в Національній бібліотеці України для дітей відбулося оцінювання надісланих робіт і визначення переможців. До складу журі ввійшли фахівці в галузях мистецтв та літератури:
 Герой України, поет, кіносценарист Іван Драч,
 художниця Євгенія Гапчинська,
 архітектор Олег Пінчук,
 продюсер Ігор Кондратюк,
 дизайнер одягу Айна Гессе,
 мистецтвознавець Людмила Білоус,
 заслужена артистка України, художниця Анжеліка Рудницька,
 поет, письменник Олесь Ільченко та інші.
Переможці
У номінації «Найкращий малюнок» 	
 1-ше місце посіла Гнатенко Мар’яна (13 років, м. Біла Церква);
 2-ге місце — Грінкевич Юлія (12 років, м. Київ);
 З-тє місце — Гаврилюк Анастасія (9 років, м. Кам’янець-Подільський);
у номінації «Найкраща вишивка»	
 1-ше місце зайняла Гайдай Дарія (10 років, м. Кривий Ріг);
 2-ге місце — колективна робота Шаргородського будинку дитячої творчості (гурток «Рукоділля») (м. Шаргород, Вінницька обл.);
 3-тє місце — Литвиненко Анастасія (10 років, м. Шостка, Сумська обл.);
у номінації «Найкраща поробка з природного матеріалу»:	
 1-ше місце посіла Іллюшенко Лілія (13 років, м. Чернігів);
 2-ге місце — Цвігун Аліна (8 років, м. Вознесенськ, Миколаївська обл.);
 3-тє місце — Чеботарьова Анастасія (9 років, Луганська обл.);
у номінації «Найкращий лист Святому Миколаю»:	
 1-ше місце зайняла Романчук Олена (13 років, м. Ромни, Сумська обл.);
 2-ге місце — колективна робота учнів третього класу середньої школи м. Лубни Полтавської обл.;
 3-тє місце — Титаренко Богдан (8 років, смт Чернігівка, Запорізька обл.);

у номінації «Найкращий вірш»	
 1-ше місце журі присудило Юрченко Дарині (10 років, м. Київ);
 2-ге місце — Чоботкову Сергію (11 років, м. Конотоп, Сумська обл.);
 3-тє місце — Дедюрі Оксані (8 років, смт Попільня, Житомирська обл.).
Нагородження переможців конкурсу відбулося  12 грудня 2009 року в колонній залі Київської міської державної адміністрації. Діти отримали  подарунки, серед яких ноутбуки, музичні центри, цифрові фотоапарати тощо. 200 учасників конкурсу отримали дипломи лауреатів Всеукраїнського конкурсу-фестивалю дитячої творчості «На Святого Миколая творча іскорка палає
Перед дітьми втступили зірки естради:  Сосо Павліашвілі, Катерини Бужинська, Віталій Козловський та  станцювали переможці конкурсу «Танцюю для тебе-3» - Ганна Безсонова та Олександр Лещенко. Святкова програма закінчилась на вулиці. Владою Прокаєвою в повітря було запущено повітряну кулю з проханнями до святого Миколая.
Протягом січня 2010 року найкращі творчі роботи, надіслані на конкурс, експонувались  в Національній бібліотеці України для дітей.

Примітки

Джерела 
 http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5352
 http://www.visti.dp.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2132&Itemid=181

Див. також 
 Обдаровані діти — майбутнє України

Благодійні заходи
Дитячі фестивалі
Всеукраїнські конкурси
Дитячі конкурси України